Ten artykuł przedstawia listę chanów krymskich z tatarskiej dynastii Girejów, panujących od XV do XVIII wieku w Chanacie Krymskim.

Po zajęciu chanatu Rosja mianowała jeszcze dwóch tytularnych chanów:
 Şahbaz Girej (1787–1789)
 Baht Girej (1789–1792)

Przypisy 

 
Chanat Krymski